Karabash ist:

 die Bezeichnung für türkische Hirtenhunde mit schwarzer Maske, siehe Karabaş
 eine Transkriptionsvariante von Karabasch, Name mehrerer Ortschaften in Russland, siehe Karabasch (Begriffsklärung)
 der Name eines Dorfes nahe Diyarbakır

Karabash ist der Familienname von
 Naaman Abdalmesih Karabash (1903–1983), syrischer Gelehrter